Dahlmann ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Just-Dahlmann (1922–2005), deutsche Juristin und Autorin
 Beate Herpertz-Dahlmann, Direktorin der Klinik für Psychiatrie, Psychosomatik und Psychotherapie des Kindes- und Jugendalters der RWTH Aachen 
 Dittmar Dahlmann (* 1949), deutscher Historiker
 Franz-Josef Dahlmann (* 1979), deutscher Springreiter
 Friedrich Christoph Dahlmann (1785–1860), deutscher Historiker und Staatsmann
 Hellfried Dahlmann (1905–1988), deutscher klassischer Philologe
 Jörg Dahlmann (* 1959), deutscher Fußballkommentator
 Joseph Dahlmann (1861–1930), deutscher Theologe, Indologe und Orientalist
 Kurt Dahlmann (1918–2017), deutscher Jurist, Luftwaffenoffizier und Journalist
 Manfred Dahlmann (1951–2017), deutscher Publizist und Herausgeber 
 Morten Dahlmann (* 1976), dänischer Eishockeyspieler 
 Nicolas Dahlmann (1769–1807), französischer General
 Reinhold Dahlmann (1893–1972), deutscher Sonderpädagoge und Hochschullehrer 
 Thilo Dahlmann (* 1975), deutscher Sänger (Bassbariton) und Hochschullehrer
 Walter Dahlmann (* 1945), deutscher Tischtennisspieler

Siehe auch:

 Dahlman
 Dalmann
 Dalman
 Thalmann